Bryconaethiops är ett släkte av fiskar. Bryconaethiops ingår i familjen Alestidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Bryconaethiops